Rattery (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Rattery (fokkerij), een rattenfokkerij die over zichzelf zegt dat er op kleine schaal en voor niet-commerciële doeleinden ratten worden gefokt